Die 1000 m im Eisschnelllauf der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2014 wurden am 13. Februar 2014 in der Adler Arena ausgetragen. Olympiasiegerin wurde die Chinesin Zhang Hong. Auf Platz 2 und 3 folgten die beiden Niederländerinnen Ireen Wüst und Margot Boer.

Bestehende Rekorde 

Es wurde kein neuer Rekord aufgestellt.

Ergebnisse 
Am 24. November 2017 wurde die viertplatzierte Olga Fatkulina aufgrund eines Dopingvergehens disqualifiziert. Im Januar 2018 ging sie vor dem Internationalen Sportgerichtshof erfolgreich gegen diese Entscheidung vor. Ihr Ergebnis wurde wieder gewertet.

Weblinks

Einzelnachweise 

01000 m (Frauen)
Fraueneisschnelllaufwettbewerb